Lay Me Down puede referirse a:

Canciones 
 «Lay Me Down» (canción de Avicii), 2013
 «Lay Me Down» (canción de The Dirty Heads), 2010
 «Lay Me Down» (canción de Pixie Lott), 2014
 «Lay Me Down» (canción de Sam Smith), 2013
 «Lay Me Down», por David Crosby y Graham Nash de su álbum Crosby & Nash, 2004
 «Lay Me Down», por Adele Adkins de su álbum 25
 «Lay Me Down», por Badfinger de su álbum Head First
 «Lay Me Down», por Michelle Branch de su álbum Hotel Paper, presentado en el álbum de The Wreckers, Stand Still, Look Pretty
 «Lay Me Down», por Suzi Quatro de su álbum Rock Hard

Otros usos 
 «Lay Me Down», un episodio de 2013 de la serie de televisión Haven

Véase también 
 «As I Lay Me Down», una canción de 1995 de Sophie B. Hawkins